Lamb kan som auktorsförkortning betyda:

 Ivan Mackenzie Lamb
 James P. Lamb

Robotskapade auktorsförkortningar